Seva puede hacer referencia a:

Localidades
 Seva, municipio español de la provincia de Barcelona.
 Seva, pueblo ficticio descrito por el escritor puertorriqueño Luis López Nieves en el cuento homónimo.
 Seva, una ciudad en la región Volta de Ghana.

Personas
 Antonio Mazón Seva, un Alcalde de la ciudad española de Rafal.
 José Ribas Seva, un político y dirigente falangista español.
 Ricard Ribas Seva, un arquitecto racionalista español, hermano del anterior.
 Paco Seva Rivadulla, un periodista español.

Otros usos
 Seva o servicio desinteresado, un trabajo ofrecido a Dios (En religiones de la India).
 Fundación Seva, una organización no gubernamental médica y humanitaria
 Torre de Seva, una masía fortificada que pertenece al patrimonio histórico español.